Depaoli ist der Familienname folgender Personen:

 Fabio Depaoli (* 1997), italienischer Fußballspieler
 Marco Depaoli (* 1954), italienischer Politiker